Трансјордан се може односити на:

 Емират Трансјордан
 Трансјордан (регија)
 Трансјордан (Библија)